Lawler puede referirse a:
 Lawler (Iowa), una ciudad ubicada en el condado de Chickasaw en el estado estadounidense de Iowa.

Apellido 
 Brian Christopher Lawler (* 1972), un luchador profesional estadounidense.
 Jerry O'Neil Lawler (* 1949), un músico, actor de cine.
 Steve Lawler (* 1973), un DJ / Productor de Música Electrónica (House).